Термин Аца има више значења.

 Генетички код за треонин
 Александар, име